Бо́рис Па́вич (; 4 декабря 1973, Синь, СР Хорватия) — хорватский футболист, защитник. Ныне тренер.

Карьера 
В 2001 году играл за российский «Черноморец». Провёл один матч в высшем дивизионе российского футбола. Позже перебрался в Австралию, где провёл сезон за «Сидней Юнайтед». Затем вернулся в Европу, играл в боснийских и хорватских клубах, завершил карьеру в клубе «Приморац 1929».

В 1995 году сыграл 3 матча за молодёжную сборную Хорватии в отборочном турнире к чемпионату Европы 1996.

Работал помощником Мило Низетича в «Юнаке», затем тренировал клубы «Хрваце», «Главице» и ОСК.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Юнак» Синь
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Сегеста»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Сидней Юнайтед»
Игроки ФК «Жепче»
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Приморац 1929»
Игроки ФК «Хрваце»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Челик» Зеница
Тренеры ФК «Витез»
Тренеры ФК «Широки-Бриег»
Тренеры ФК «Солин»